Gendry est un personnage de fiction aparaissant dans la série de romans fantasy Le Trône de fer de l'auteur américain George R. R. Martin, et son adaptation télévisée, Game of Thrones. Il est un personnage non-narrateur, apparaissant pour la première fois dans A Game of Thrones en 1996, puis dans A Clash of Kings (1998), A Storm of Swords (2000) et A Feast for Crows (2005). Gendry est un apprenti forgeron à Port-Réal et un bâtard non reconnu du roi Robert Baratheon . 

Gendry est incarné par l'acteur anglais Joe Dempsie dans l'adaptation télévisée de HBO. Lui et le reste de la distribution ont été nominés pour le prix Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution pour une série télévisée dramatique en 2014.

Univers

Histoire

Dans la série

Saison 1

Saison 2

Saison 3

Saison 7

Saison 8

Dans les romans 

Gendry ne fait pas partie des personnages ayant le rôle de narrateur dans les romans, et ses actions sont observées et racontées principalement par Arya Stark, et plus rarement par Eddard Stark et Brienne de Torth. Il est l'un des quatre enfants biologiques du roi Robert ayant atteint l'adolescence (avec Mya Stone, Edric Storm et Bella Rivers).

A Game of Thrones 
Durant son enquête sur la mort de Jon Arryn, Eddard Stark rencontre plusieurs personnes qui avaient rencontré Arryn peu de temps avant sa mort. L'un d'entre eux est Gendry, recherché à la fois par Jon Arryn et Stannis Baratheon. Eddard reconnaît immédiatement Gendry comme le bâtard de Robert Baratheon et dit à Tobho Mott que si Gendry manifeste un intérêt pour le service militaire, il doit être envoyé directement à Eddard. Gendry semble prometteur en tant que forgeron, sa plus belle pièce étant un casque en forme de taureau. Eddard complimente le casque, offrant de l'acheter, mais Gendry refuse, à la honte de son maître.

A Clash of Kings 
Après la chute politique d'Eddard Stark et son exécution, Varys prend les dispositions nécessaires pour que Yoren, le recruteur de la Garde de Nuit, amène Gendry au Mur pour assurer sa sécurité. Gendry se rend dans le nord avec Yoren et trente autres recrues, dont Lommy Greenhands, Tourte-Chaude et Arya Stark, travestie en garçon. Non loin de Port-Réal, ils sont arrêtés par plusieurs Manteaux d'Or du Guet de Port-Réal (la garde de la ville), qui exigent que Yoren abandonne Gendry, recherché par la reine régente Cersei Lannister. Yoren refuse et chasse les Manteaux d'Or avec ses nouvelles recrues. 

Plus tard, près d'une forteresse abandonnée au bord du lac de l'Œildieu, les recrues sont attaquées par des soldats dirigés par Ser Amory Lorch. Yoren est tué pendant le combat, et Gendry, Arya, Lommy et Tourte Chaude s'échappent par un tunnel secret. Lors d'une mission de reconnaissance avec Arya, Gendry lui fait part de ses soupçons sur le sexe et la véritable identité de celle-ci, qui finit par lui avouer la vérité. Gendry se sent gêné car il lui a parlé grossièrement alors qu’elle était de sang royal. Plus tard, Gendry est capturé par des soldats dirigés par le sergent Gregor Clegane, mais il est épargné car ses talents de forgeron peuvent être utile s'il est fait esclave. Après qu'un soldat des Lannister, Polliver, ai tué Lommy, qui était déjà blessé, ils sont emmenés à Harrenhal, où Gendry exerce la profession de forgeron. Cependant, quand Arya décide de fuir Harrenhal, elle persuade Gendry et Tourte Chaude de l'accompagner.

A Storm of Swords 
En se errant dans les Conflans à la recherche du chemin vers Vivesaigues, Arya, Gendry et Tourte Chaude sont capturés par la Fraternité sans Bannière, dirigée par Beric Dondarrion. Au bordel de La Pêche à Pierremoûtier, Gendry refuse de coucher avec Campanule, mais se dispute plus tard avec Arya par jalousie, car Edric Dayne, l'écuyer de Beric, s’est approché et a parlé avec Arya, prétendant être le frère de lait de Jon Snow. Gendry est ensuite impressionné par la description que fait Thoros de Myr des idéaux de la Fraternité et décide de les rejoindre. Il est fait chevalier par Beric, devenant ainsi Ser Gendry, chevalier de la colline creuse.

A Feast for Crows 
À la recherche de Sansa Stark, Brienne de Torth rencontre Gendry, forgeron à l'Auberge du Carrefour, accompagné d'un groupe d'orphelins. Elle est choquée par sa ressemblance frappante avec feu Renly Baratheon. Gendry est devenu un disciple de R'hllor depuis sa dernière apparition. À l'auberge, Brienne rencontre et se bat en duel avec Rorge et le tue, mais Mordeur tente de le venger. Gendry sauve in extremis la vie de Brienne en enfonçant une lance dans la nuque de Mordeur.

Caractéristiques 
Gendry a été conçu et est né à Port-Réal après la fin de la Rébellion de Robert. Il est l'un des seize bâtards du roi Robert Baratheon. Il est décrit comme étant grand et très musclé, avec des yeux bleus et des cheveux noirs et épais, et ressemblant beaucoup à son père biologique Robert et à son oncle Renly dans leur jeunesse (Brienne de Torth le confond presque avec Renly un instant dans un passage). Il est têtu et s'embrouille facilement. 

Gendry n'a jamais su qui était son père. Sa mère aurait travaillé dans une taverne, morte alors que Gendry était encore un jeune garçon. Tout ce dont il se souvient, c’était qu’elle avait les cheveux blonds. Alors que Gendry est adolescent, Tobho Mott, un maître armurier de Qohor, se voit offrir le double du tarif habituel par un "seigneur" à l'identité dissimulée pour emmener Gendry en tant qu'apprenti, mais l'accepte gratuitement après avoir été impressionné par le physique du garçon. Gendry s'avère être un apprenti talentueux. Il aime passer du temps à polir un casque en forme de tête de taureau qu'il s'est fabriqué avec fierté, ce qui lui a valu le surnom de "Taureau" de Arya Stark.

Concept et création 

Joe Dempsie joue Gendry dans l'adaptation télévisée de la série de livres. Il explique comment il a été choisi pour le rôle:  Lorsque j'ai été choisi pour le rôle de Gendry, je n'avais aucun des attributs physiques requis pour la pièce. J'étais stupéfait d'avoir le rôle, pour être honnête. Mais David et Dan a dit: « Nous avons besoin de colorant [sic] ses cheveux noirs ... et ce serait super que tu ailles à la salle de gym avant de commencer le tournage. » Alors on m'a dit de me mettre en forme.   L’interprétation de Gendry par Dempsie dans la série télévisée a reçu un accueil critique favorable. Lui et le reste de la distribution ont été nominés pour les Screen Actors Guild Awards pour leurs performances exceptionnelles d'un casting pour une série dramatique en 2014.

Produits dérivés

Promotion et accueil

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 
 Le Trône de fer
 Personnages de Game of Thrones
 Personnages du Trône de fer

Liens externes 
  

Orphelin de fiction
Orphelin dans la littérature
Adopté de fiction
Personnage de fiction créé en 1996
Personnage de Game of Thrones
Pages avec des traductions non relues